Islam Slimani (Algiers, 18 juni 1988) is een Algerijns voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. In januari 2023 tekende hij een contract bij RSC Anderlecht tot het einde van het seizoen. Slimani debuteerde in 2012 in het Algerijns voetbalelftal.

Clubcarrière 
Nadat Slimani zijn voetbalcarrière was begonnen bij JSM Chéraga en vervolgens CR Belouizdad, verliet hij Algerije in 2013 voor Sporting Lissabon. In drie seizoenen en 111 wedstrijden voor de Portugese club wist hij 57 doelpunten te maken. Een prestatie die leidde tot zijn transfer in augustus 2016 naar Leicester City voor 35 miljoen euro, wat toen een recordbedrag was voor een Algerijnse speler en de Engelse club zelf. Het werd geen succes waardoor hij tijdens zijn vijfjarig contract geregeld uitgeleend werd.

In 2021 vertrok de spits transfervrij naar het Franse Olympique Lyonnais in de Ligue 1. Na enkele kortstondige verblijven bij Sporting Lissabon en het Franse Brest tekende Slimani op 31 januari 2023 een contract bij het Belgische RSC Anderlecht voor een half seizoen, met de optie op een extra seizoen. Slimani was bepalend voor de kwalificatie van Anderlecht voor de kwartfinale van de Conference League door de 0-1 te scoren in de overwinning tegen Villarreal CF.

Clubstatistieken

Bijgewerkt t/m 13 maart 2023

Interlandcarrière
Slimani debuteerde op 26 mei 2012 in het Algerijns voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Niger. Een jaar later speelde hij voor het eerst op een eindtoernooi, het Afrikaans kampioenschap 2013. Slimani kopte na een uur spelen in een groepsduel op het WK 2014 tegen Rusland de 1–1 binnen, tevens de eindstand. Daardoor werd Algerije tweede in groep H en plaatste het zich voor het eerst in de geschiedenis voor de tweede ronde van een WK. Slimani maakte ook deel uit van de Algerijnse ploeg op het Afrikaans kampioenschap 2015 en het Afrikaans kampioenschap 2017. Hij won met Algerije het Afrikaans kampioenschap 2019.

Slimaji is Algerijns topschutter aller tijden met 42 goals in 89 wedstrijden.

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van het Algerijnse voetbalelftal

Algerijns voetballer